Golden Greats (álbum de Ian Brown)
Cher's Golden Greats

Desambiguação